BNP est un sigle qui peut désigner :
 BNP Paribas, banque française issue de la fusion de la Banque nationale de Paris (BNP) et Paribas ;
 BNP Paribas Fortis, dénomination commerciale de Fortis Banque S.A., banque belge du groupe BNP Paribas ;
 Biens non publics, en droit canadien ;
 Bandai Namco Pictures, studio et une entreprise de production d'animation japonaise dérivant de Sunrise, filiale de Bandai Namco Holdings ;
 Balochistan National Party, Parti national baloutche, parti politique favorable à l’indépendance de la province fédérée du Baloutchistan au Pakistan ;
 Bangladesh Nationalist Party, Parti nationaliste du Bangladesh, parti politique au Bangladesh ;
 British National Party, Parti national britannique, parti politique britannique ;
 , peptide natriurétique, c’est-à-dire, provoquant l’excrétion de sodium par les reins.

BNP est un code qui peut désigner :
 .